

Томоніми

Токіо 
Область Осіма — область в Токіо.
Острів Ідзу-Осіма або Осіма — острів в Токіо
Осіма (Токіо) — містечко в Токіо.

Хоккайдо 
Область Осіма — колишня область на Хоккайдо. З 2010 року — Округ Осіма.
Округ Осіма
Півострів Осіма
Провінція Осіма

Персоналії 
Осіма — японське прізвище.